Brager ist der Familienname folgender Personen:

 George Brager (1923–2003), auch: George A. Brager, US-amerikanischer Sozialarbeitswissenschaftler 

Siehe auch:
 Prager